Niemcy:
 Rotensee – dzielnica Bergen auf Rügen

Zobacz też:
 Rothensee